Hong Jeong-ho kan syfta på:
 Hong Jeong-ho (fotbollsspelare) – sydkoreansk manlig fotbollsspelare
 Hong Jeong-ho (handbollsspelare) – sydkoreansk kvinnlig handbollsspelare